L’elifba (en albanais :  ; en turc ottoman : ) est le système d’écriture principale utilisé pour l’albanais durant la période ottomane du  à 1911. C’est une adaptation de l’alphabet turc ottoman, et donc de l’alphabet arabe, pour la langue albanaise.

Notes et références

Article connexe 
 Bejtexhinj

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Variante de l'alphabet arabe
Culture albanaise